Koivusaari est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), sprinteuse et sauteuse en longueur finlandaise
 (né en 1973), guitariste et vocaliste finlandais

Toponyme

Koivusaari, île près du centre-ville d'Helsinki
 Koivusaari, station du métro d'Helsinki.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois